Ellis megye (Kansas)
Ellis megye (Oklahoma)
Ellis megye (Texas)